Рајнер Шитлер је освојио турнир. У финалу је победио Тима Хенмана резултатом 6:4, 5:7, 6:1.

Носиоци

  Тим Хенман (финалиста)
  Грег Руседски (прво коло)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Горан Иванишевић (четвртфинале)

 Петр Корда ''(прво коло) 
 Томас Јохансон ''(прво коло) 
 Седрик Пиолин ''(полуфинале) 
 Јан Симеринк ''(прво коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 1999.

Отворено првенство Катара у тенису 1999.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно